Internacionalni univerzitet u Sarajevu ( — IUS) je privatni univerzitet u Sarajevu u Bosni i Hercegovini. Osnovala ga je Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo 23. oktobra 2003. godine. U januaru 2005. IUS je zvanično registrovalo i priznalo Ministarstvo za obrazovanje Sarajevskog kantona kao i Savjet za visoko obrazovanje Republike Turske. IUS ima 1650 studenata iz 55 zemalja i članove fakulteta iz 20 zemalja koji obavljaju akademske i istraživačke aktivnosti iz različitih disciplina nauka — inženjerstvo, umjetnost i društvene nauke. Prva generacija 32 IUS studenta svoje diplome dobila je 26. juna 2009. IUS nudi mnoge vrste stipendija, posebno za studente iz Bosne i Hercegovine.

Članice i studijski programi 
Univerzitet se sastoji od 5 članica unutar kojih se organizuje 21 studijski program, usklađen sa bolonjskim procesom.

Fakultet umjetnosti i društvenih nauka 

Na ovom fakultetu organizovani su sljedeći dodiplomski programi:

 vizuelne umjetnosti i dizajn vizuelnih komunikacija
 kulturološki studij
 društvene i političke nauke

Fakultet menadžmenta i javne uprave 

Na ovom fakultetu organizovani su sljedeći dodiplomski programi:

 menadžment
 ekonomija
 međunarodni odnosi

Fakultet prirodnih i tehničkih nauka 

Na ovom fakultetu organizovani su sljedeći dodiplomski programi:

 genetika i bio-inženjerstvo
 računarske nauke i inženjerstvo
 industrijsko inženjerstvo
 elektro inženjerstvo
 mašinsko inženjerstvo

Pravni fakultet 
Organizovan je u dva ciklusa (bačelor i master) za studij prava.

Edukacijski fakultet 

Organizovan je u sva tri ciklusa studija. Na fakultetu su zastupljeni sljedeći studijski programi:

 računarsko obrazovanje i obrazovne tehnologije
 turski jezik i književnost
 engleski jezik i književnost

Studentski klubovi 
Na IUS-u postoji mnogo studentskih klubova u kojima studenti mogu učestvovati i dijeliti svoje znanje sa kolegama.

Neki od IUS studentskih klubova su: -{Automation & Robotics Club, IUS Radio, IUS Cycling club, Electro-energetics Club, Entrepreneurship Club of IUS}-, itd.

Kampus 
5. aprila 2010. godine novi kampus IUS-a svečano su otvorili predsjedavajući Predsjedništva BiH dr Haris Silajdžić i premijer Republike Turske Redžep Tajip Erdogan. 

IUS kampus sadrži sljedeća mjesta i zgrade:

 IUS Zgrada A
 IUS Zgrada B
 IUS Istraživačko-razvojni centar
 IUS Parking
 IUS Kafeterija
 IUS Sedef Bosnia kantina
 IUS Mesdžid
 IUS Stadion
 IUS Poligon malih sportova
 -{Mehmet Çakır}- Studentski dom za studentice
 Plavi Leptir Studentski dom za studente

Biblioteka 
Biblioteka IUS nalazi se u zgradi B, 3. sprat. IUSSTUDENT kartica potrebna je za ulaz u biblioteku.

Biblioteka IUS-a zauzima površinu od 500 m2 sa 162 mjesta:
 glavna čitaonica — 70 mjesta
 grupna radna soba — 26 mjesta
 studijska soba za doktorande — 10 mjesta
 ELS čitaonica — 10 mjesta
 računarska soba — 36 mjesta i 10 računara

Studentski domovi 
U junu 2009. godine otvorena je prva zgrada studentskog doma koja može ugostiti 220 muških studenata. U 2010. godini otvoren je i studentski dom za studentice.

Posjeduje sobe s dva i pet kreveta. Svaka soba ima svoje kupatilo i većina njih ima vlastiti studijski prostor. WiFi internetska veza osigurana je studentima na cijelom području IUS kampusa.

Vidi još 
 Spisak univerziteta u Bosni i Hercegovini
 Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Reference

Spoljašnje veze 
 

Универзитети у Босни и Херцеговини
Образовање у Сарајеву